Federazione Italiana Attività Subacquee, federazione sportiva italiana di subacquea
Fédération internationale amateur de sambo, federazione sportiva internazionale del sambo
Federazione italiana delle associazioni fra i sordomuti, associazione della comunità sorda in Italia